Zasada ist der Familienname folgender Personen:

 Artur Zasada (* 1969), polnischer Politiker
 Sobiesław Zasada (* 1930), polnischer Automobilrennfahrer

Siehe auch:
 Zasada-Diagramm
 Zásada (Begriffsklärung)